Генна́дий Никола́евич Поспе́лов (1899—1992) — советский литературовед-теоретик, доктор филологических наук, профессор МГУ.

Биография 
Родился в семье педагога. В разное время учился в костромской, ярославской, ростовской гимназиях, а в 1918 году окончил гимназию в городе Тула. Работал делопроизводителем в совхозе (с лета 1918 до осени 1921), учителем литературы в школе Алексина (1921/1922 учебный год). В 1922—1925 годах учился на Факультете общественных наук МГУ (литературно-художественное отделение). В 1925—1928 учился в аспирантуре Института языка и литературы РАНИОН, где его научным руководителем был В. Ф. Переверзев.

Параллельно учёбе в 1922—1928 преподавал в средней школе № 64 Краснопресненского района Москвы. С сентября 1928 ассистент, затем доцент этнологического факультета МГУ (литературное отделение). В сентябре 1930 уволен как ученик и последователь Переверзева. По этой же причине был лишён возможности публиковаться с 1929 по 1934. В 1930—1932 преподавал на рабфаке имени М. И. Калинина. В 1932—1934 доцент Редакционно-издательского института. С 1934 года Г. Н. Поспелов был доцентом, с 1938 профессором МИФЛИ. С 1941 зам. зав. кафедрой истории русской литературы. В 1941 МИФЛИ был слит с МГУ, где Поспелов продолжал преподавать в прежней должности, а в 1960 году создал кафедру теории литературы. Г. Н. Поспелов оставил заведование созданной им кафедры в 1977 году.

В конце 1960 года принят в члены Союза писателей.

По воспоминаниям Л. Левицкого, «истый джентльмен, исполненный чувства собственного достоинства и уважающий это чувство в других».

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Семья 
 Дед — Иван Григорьевич Поспелов (о. Иоанн, 1821—1910), протоиерей Костромского кафедрального собора, духовный писатель
 Отец — Николай Иванович Поспелов (1864—1958), директор народных училищ Тульской губернии, после революции доцент Тульского пединститута, соавтор нескольких учебников по литературе и русскому языку для школ и вузов
 1-я жена (с 1921) — Вера Александровна Токарева (1902—1994), сестра этнографа С. А. Токарева, одноклассника Поспелова
 2-я жена (с 1928) — Евгения Борисовна Васильева (1904—1992)
 Сын — Глеб Геннадьевич Поспелов (1930—2014), искусствовед.
 Дочь — Татьяна Геннадьевна Поспелова (р. 1935), музыковед.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (30.07.1979)
 медали

Вклад в литературоведение 
Г. Н. Поспелов изучал методологию литературоведения и теорию литературы, а также философскую природу искусства. Г. Н. Поспелов был экспертом по истории русской литературы XVIII—XIX вв. Г. Н. Поспелов предложил концепцию искусства как разновидности познавательной и идеологической деятельности. Свою концепцию искусства он обосновал, используя богатый исторический и литературный материал и разработал оригинальную терминологию для описания этой концепции.

Уже после его смерти стало известно, что ему принадлежит фундаментальная публицистическая работа, критиковавшая советскую государственную систему. Эта работа ходила в самиздате и приписывалась академику Е. С. Варге.

Основные работы 
Библиографический список
 «К проблеме содержания и формы» // «Красная новь». — 1925. — № 5 (первая печатная работа)
 Творчество Н. В. Гоголя. М.: Учпедгиз, 1953;
 «О природе искусства» (1960)
 «История русской литературы XIX в. 1840—1860» (1962, 2-е изд. 1972; 3-е изд. 1981)
 «Эстетическое и художественное» (1965)
 Проблемы литературного стиля. М.: Изд-во МГУ, 1970.
 Творчество Ф. М. Достоевского. М.: Знание, 1971;
 Проблемы исторического развития литературы. М.: Просвещение, 1972;
 «Введение в литературоведение» (1976, 2-е изд. 1983, 3-е изд. 1988; редактор);
 Лирика (среди литературных родов). М.: Изд-во МГУ, 1976;
 Теория литературы. М.: Высшая школа, 1978;
 «Вопросы методологии и поэтики: сборник статей» (1983);
 Искусство и эстетика. М.: Искусство, 1984;
 Стадиальное развитие европейских литератур. М.: Художественная литература, 1988. — 208 с.

Публицистика 
 Вскрыть через 25 лет (Предсмертные записки Е. С. Варги) // Политические исследования. 1991. № 3. Первоначально работа вышла в самиздате.
 Завещание академика Варги: Российский путь перехода к социализму и его результаты // Скепсис. Опубликовано в 1968 году в журнале «Грани» № 68 стр. 137—156, № 69 стр. 134—153 за авторством Евгения Варги.

Примечания

Литература 
 
 Литературные направления и стили: сборник статей, посвящённый 75-летию проф. Г. Н. Поспелова / сост. П. А. Николаев. М.: Изд-во МГУ, 1976. — 390 с.
 Писатели Москвы: Биобиблиографический справочник / Сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов.— М.: Московский рабочий, 1987. — С. 370.
 Живая мысль. К 100-летию со дня рождения Г. Н. Поспелова. — М.: Издательство МГУ, 1999. — ISBN 5-211-02572-5
 Л. И. Тимофеев, Г. Н. Поспелов. Устные мемуары. — М.: Изд-во МГУ, 2003. — 224 с. — ISBN 5-211-06091-1

Ссылки 
 
 

Литературоведы СССР
Советские диссиденты
Гимназия им. А. Л. Кекина
Персоналии:Ростов
Персоналии:Самиздат
Авторы учебников литературы
Гоголеведы
Теоретики литературы
Похороненные на Кунцевском кладбище
Члены Союза писателей СССР